

Бучиха — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Бучиха — присілок, Юргінський район, Тюменська область